Bréville (Charente)
Bréville (Calvados), nu Bréville-les-Monts
ook:
Bréville-sur-Mer, Manche